Barreiros steht für:
 Barreiros (Industrieunternehmen), ein spanisches Industrieunternehmen
 Barreiros (Amares), eine Gemeinde im Concelho de Amares, Portugal
 Barreiros (Lugo), eine Grenzstadt in Spanien
 Barreiros (Valpaços), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Valpaços, Portugal
 Barreiros (Viseu), ein Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Viseu, Portugal
 Estádio dos Barreiros, ein Fußballstadion in Funchal, Portugal
 Barreiros (Pernambuco), ein Ort im brasilianischen Bundesstaat Pernambuco

Barreiros ist der Familienname folgender Personen:
 Eduardo Barreiros (1919–1992), spanischer Unternehmensgründer
 Ernesto Barreiros (* 1950), argentinischer Hockeyspieler
 Onán Barreiros (* 1981), spanischer Segler
 Quim Barreiros (* 1947), portugiesischer Sänger und Akkordeonspieler